John Doyle (voetballer) - Amerikaans voetballer
 John Doyle (RAF) - Brits officier bij de RAF en Vliegend Aas
 John Doyle (cartoonist) - Brits cartoonist, karikaturist en schilder
 John Doyle (regisseur) - Brits regisseur
 John Doyle (muzikant) - Brits muzikant
 John Doyle (wielrenner) - Amerikaans wielrenner
 John Doyle (acteur) - Australisch acteur en komiek